Arturo Fernández Meyzán (1906–1999) perui labdarúgó, edző
 Arturo Fernández Rodríguez  (1929–2019) spanyol színész